Joaquín Pereyra ist der Name folgender Personen:

* Joaquín Pereyra (Fußballspieler, Juli 1994) (Joaquín Alejandro Pereyra Cantero; * 1994), uruguayischer Fußballspieler
 Joaquín Pereyra (Fußballspieler, September 1994) (Joaquín Mauricio Pereyra Faggiano; * 1994), uruguayischer Fußballspieler 
 Joaquín Pereyra (Fußballspieler, 1998) (Joaquín Nicolás Pereyra; * 1998), argentinischer Fußballspieler